Trois classes de navires de la marine impériale japonaise puis de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Kongō :
 , une classe de corvettes cuirassées en service à la fin du  ;
 , une classe de quatre croiseurs de bataille qui participent à la Première puis à la Seconde Guerre mondiale ;
 , une classe de quatre destroyers lance-missiles en service depuis les années 1990.